Herrarnas -95 kg i judo vid olympiska sommarspelen 1996 avgjordes i Atlanta i mässhallen Georgia World Congress Center.

Medaljörer

Resultat

Första omgången
Eftersom det fanns fler än 32 tävlande, så hölls en inledande omgång för att eliminera så att antalet tävlande blev 32.
  besegrade 
  besegrade

Huvudträd

Återkval

Referenser 

Officiell rapport

Judo vid olympiska sommarspelen 1996